Poczta Polska () — польский официальный государственный оператор почтовой связи.

История и описание 

Предприятие основано в 1918 году.

Польская почта является основным акционером банка Bank Pocztowy (75 % акций минус одна акция).

Галерея

См. также 
 История почты и почтовых марок Польши
 Оборона польской почты в Гданьске

Ссылки 

 .
 
 Отслеживание почтовых отправлений по номеру почтового идентификатора

 
Акционерные общества Польши
Почтовые организации и компании Европы